Bondspresident van Duitsland, staatshoofd van Duitsland
 Bondspresident van Oostenrijk, staatshoofd van Oostenrijk
 Bondspresident van Zwitserland, voorzitter van de Bondsraad (geen staatshoofd)

In het Duits spreekt men van Bundespräsident.

Zie ook 
 Bondskanselier (doorverwijspagina)
 Bondsraad (doorverwijspagina)

staatshoofd